Киняев — фамилия; имеет женскую форму Киняева.
 Киняев, Владимир Фёдорович (1929—2006) — советский оперный певец (драматический баритон). Народный артист РСФСР.
 Киняев, Олег Владимирович (1964—2014) — советский и российский органист.